Osoby o tym nazwisku:
 Jan Godek – polski polityk
 Jarosław Godek – polski wioślarz
 Kaja Godek – polska działaczka pro-life
 Malwina Smarzek-Godek – polska siatkarka
 Sławomir Godek – polski prawnik
 Robert Godek – polski samorządowiec
 Włodzimierz Godek – polski dziennikarz